Aglais nigricaria är en fjärilsart som beskrevs av De Moffarte 1895. Aglais nigricaria ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
nigricaria